Rockfield est une ville non-incorporée du comté de Carroll, dans l'Indiana (États-Unis) ;
 Rockfield est une ville du comté de Warren, dans le Kentucky (États-Unis) ;
 Rockfield est un village du Monmouthshire, au Pays de Galles (Royaume-Uni).